Jabberwocky er den engelske titel på nonsens-digt af Lewis Carroll, der optræder i børnebogen Bag spejlet, om mødet mellem en ung dreng og et monster ved navn The Jabberwock.

Jabberwocky kan også henvise til:

Film og tv 
 Jabberwocky (film fra 1971), instrueret af Jan Švankmajer
 Jabberwocky (tv-serie), en amerikansk tv-serie for børn, 1972–1974
 Jabberwocky (film fra 1977), en film fra 1977 instrueret af Terry Gilliam
 Jabberwock, en tv-film fra 2010 instrueret af Steven R. Monroe

Musik 
 Jabberwocky (band), et fransk electro-pop band
 Jabberwocky (album), af Clive Nolan og Oliver Wakeman
 Jabberwocky (musical), af Andrew Kay, Malcolm Middleton og Peter Phillips

Software
 Jabberwacky, en chatbot skabt af Rollo Carpenter og vinder af 2005 and 2006 Loebner prisen
 Jabberwock, en chatbot skabt af Jürgen Pirner, vinder af 2003 Loebner prisen

Andre medier og underholdning
 Jabberwock (magasin), udgiver i London af Chapman & Hall